Overland ist der Name folgender Orte:

 Overland (Missouri), Stadt im St. Louis County, Missouri
 Overland Park, Stadt im Johnson County, Kansas

Overland steht für:
 Overland Flyer, Zugkomposition der Union Pacific Railroad
 Overland Limited, Zugkomposition der Atchison, Topeka and Santa Fe Railway
 Overland Monthly, ehemalige Literaturzeitschrift in Kalifornien
 Overland Stage Company, US-amerikanische Postkutschenlinie
 Overland Storage, US-amerikanischer Hersteller von elektronischen Datenträgern (vormals Overland Data)
 Overland Track, Fernwanderweg in Tasmanien, Australien
 Overland Train, Lkw-Anhänger der US-Army
 Overland (Automarke), US-amerikanische Automarke
 Willys-Overland, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Willys Overland Crossley, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 The Overland, Fernzug zwischen Adelaide und Melbourne, Australien
 Butterfield Overland Mail, US-amerikanische Postkutschenlinie zwischen Tennessee oder Missouri und Kalifornien

Overland Route steht für:
 Overland Route (Union Pacific Railroad), Personenzugstrecke der Union Pacific Railroad von Chicago nach Oakland
 Overland Route (Seefahrt), Seehandelsroute nach Australien durch den Suezkanal
 Central Overland Route, US-amerikanische Postkutschenlinie durch Utah und Nevada

Overland Trail steht für:
 Overland Trail (auch Overland Stage Line), US-amerikanische Siedler- und Postkutschenstrecke in Colorado und Wyoming
 Overland Trail (Yukon), US-amerikanische Goldsucherroute am Yukon, Alaska
 Overland Trail (Fernsehserie), US-amerikanische Westernserie 

Overland oder Øverland ist der Familienname folgender Personen:
 Amanda Overland (* 1981), kanadische Shorttrackerin
 Arnulf Øverland (1889–1968), norwegischer Schriftsteller
 Cindy Overland (* 1976), kanadische Shorttrackerin 
 Jon Terje Øverland (* 1944), norwegischer Skirennläufer <-- https://www.olympedia.org/athletes/99320 -->
 Kevin Overland (* 1974), kanadischer Eisschnellläufer 
 Ole Andreas Øverland (1855–1911), norwegischer Historiker

Siehe auch: 
 Overlander
 The Overlanders, britische Folk-Pop-Band
 Auverland, inzwischen umbenannt in Panhard General Defense, französischer Hersteller von Militärfahrzeugen und Geländewagen